Столпозеро — пресноводное озеро на территории Пяльмского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,8 км², располагается на высоте 177 метров над уровнем моря.

Котловина ледникового происхождения.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега несильно изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Озеро принадлежит бассейну реки Туны, впадающей в реку Жилую Тамбицу. Последняя является притоком реки Пяльмы, впадающей в Онежское озеро.

Поверхностные притоки отсутствуют, вытекает протока, соединяющая с озером Северным.

На озере расположено шесть безымянных островов различной площади, рассредоточенных по всей площади водоёма, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

Средняя амплитуда колебаний уровня 0,2 м.

Рыба: окунь, щука, плотва, ёрш.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100611102000018954.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Жилой Тамбицы
Озёра Пудожского района
Озёра России без поверхностного стока